Argyle (diamantmijn); een diamantmijn het noordoosten van West-Australië
Argyle (stuwmeer); het op een na grootste stuwmeer van Australië, gelegen in het noordoosten West-Australië
Argyle (Georgia); een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Argyle (Minnesota); een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Argyle (Missouri); een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Argyle (Texas); een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Argyle (Wisconsin); een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
Argyle (scootermerk); een historisch Amerikaans merk van vouwscooters
Argyle (vrachtwagenmerk); een voormalig vrachtwagenmerk.
Argyle (patroon); een Schots kledingpatroon

Zie ook
Argyll (doorverwijspagina)